Morsanesi – abitanti di Morsano al Tagliamento
Morsanesi – abitanti di Morsano di Strada